Cuves kan syfta på:
 Cuves, Haute-Marne
 Cuves, Manche